Domo pode referir-se a:

Arquitectura
 uma forma arquitectónica também chamada cúpula
 Domo geodésico
 Desenho curta apresentado pela Nickelodeon.

Companhias de teatro do Brasil 
 Grupo Domo - Grupo de Teatro e Artes Integradas, localizado em Brasília/DF.

Geologia
 Domo - estrutura resultante da deformação de rochas sedimentares.
 Domo de sal
 Domo granítico
 Domo de lava
 Domo lunar - tipo de vulcão de escudo encontrado na Lua.
 Domo ressurgente - um domo vulcânico que se encontra em fase de dilatação, devido a movimentos na câmara magmática.

Matemática
 Domo é uma forma geométrica fechada.

Desambiguação